

Грінсбург — місто, штат Індіана
 Грінсбург — місто, штат Канзас
 Грінсбург — місто, штат Кентуккі
 Грінсбург — місто, штат Луїзіана
 Грінсбург — місто, штат Пенсільванія
 Грінсбург — переписна місцевість, штат Меріленд